

Patronyme 

 Esteban Francés, (1913-1976), peintre surréaliste espagnol ;
 Victoria Francés, (née en 1982), artiste peintre espagnole.